Huger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Huger (1742–1799), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Elliott Huger (1779–1854), US-amerikanischer Politiker
 Isaac Huger (1742–1797), US-amerikanischer Heeresoffizier

Huger bezeichnet außerdem:

 Huger (South Carolina), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten